Numb – singel zespołu Linkin Park
 Numb – singel zespołu Portishead
 Numb – singel zespołu U2
 Numb – singel Ushera
 Numb – singel Dotana
 Numb – minialbum Dotana